Провінція Сінано
 Річка Сінано
 Сінано (Наґано)
 Сінано — японський важкий авіаносець часів Другої світової війни